Луис ( от ) — фамилия и испанское мужское имя, аналог имени .

Известные носители

Имя 
 Луис I (1707—1724) — король Испании с 15 января по 31 августа 1724, старший сын Филиппа V от первого брака.
 Луис Альфонсо, герцог Анжуйский (принц Луис Альфонсо де Бурбон; род. 1974) — претендент на французский трон.
 Луис Рафаэль I Сако (род. 1948) — иракский иерарх, патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский с 1 февраля 2013.

Фамилия 
 Луис, Джамал (род. 1998) — североирландский футболист.
 Луис, Джо (1914—1981) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе.
 Луис, Мирея (род. 1967) — кубинская волейболистка, 3-кратная олимпийская чемпионка.
 Луис, Морис (1912—1962) — американский художник-абстракционист.
 Луис, Пьер (1870—1925) — французский писатель-модернист.
 Луис, Рудольф (1870—1914) — немецкий музыковед, музыкальный критик, дирижёр и педагог.
 Луис, Спиридон (1873—1940) — греческий легкоатлет, первый олимпийский чемпион 1896 года в марафонском беге.
 Луис, Хуан Франко (1940—2011) — губернатор Американских Виргинских островов.
 Луис, Эдди (1941—2015) — французский джазовый органист и пианист.
 Луис, Эмма (род. 1993) — австралийская певица и автор-песен.
 См. также
 Давид Луис (род. 1987) — бразильский футболист.
 Жорже Луис (род. 1976) — бразильский футболист.
 Филипе Луис (род. 1985) — бразильский футболист.

Топонимы 
 Луис-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.

См. также 
 
 
 
 

Испанские мужские имена